Lonas steht für:

 eine Pflanzengattung, siehe Gelber Leberbalsam

Lonas ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Henry Lonas (1925–2011), US-amerikanischer Bildhauer und Maler